Arrighi de Casanova ist der Familienname folgender Personen:

Jean Toussaint Arrighi de Casanova (1778–1853), französischer General und Politiker
Louis Arrighi de Casanova (1814–1888), französischer Politiker